McCartney è un cognome britannico di origine scozzese (Galloway) e nordirlandese. È l'anglicizzazione del gaelico Mac Artaine cioè "figlio di Artan" diminutivo del nome Art (traducibile con "orso" o "eroe").

Astronomia 
4148 McCartney – asteroide della fascia principale, dedicato allo storico bassista dei Beatles

Musica 
McCartney – album di Paul McCartney del 1970
McCartney II – album di Paul McCartney del 1980
McCartney III – album di Paul McCartney del 2020

Persone 
Willie McCartney (1888-1948) – calciatore e allenatore scozzese
Paul McCartney (1942) – cantante inglese, membro dei Beatles
Linda McCartney, nata Linda Louise Eastman (1941-1998) – fotografa inglese e moglie del precedente
Mary McCartney (1969) – fotografa inglese, primogenita di Paul e Linda
Stella McCartney (1971) – stilista inglese, figlia di Paul e Linda
James McCartney (1977) – cantautore e musicista britannico, figlio di Paul e Linda
George McCartney (1981) – calciatore nordirlandese
Jesse McCartney (1987) – cantante statunitense
Eliza McCartney (1996) – astista neozelandese